Слумка има више значења:

 Слумка (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Слумка (Алдама), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику